Essence est un nom commun, plus rarement un nom propre, ayant plusieurs significations.

Nom commun 
 en pétrochimie et mécanique, l’essence est un hydrocarbure liquide et inflammable utilisé principalement comme carburant pour les moteurs à allumage commandé dits « moteurs à essence » ;
 en chimie, l’essence est un liquide complexe, odorant, insoluble dans l'eau, mais soluble dans les huiles et les solvants organiques, obtenu par distillation de plantes ou de parties de plantes ;
 en cuisine, l’essence est le résultat d'une distillation, d'une réduction d'infusion de plante ou d'une cuisson de carcasse de gibier ou de parures de poisson, d'une macération dans du vinaigre ou du vin ;
 en parfumerie, les essences sont des substances volatiles et aromatiques extraites des plantes par distillation ;
 en philosophie, l’essence est la nature intime d’un être ou d’une chose ; 
 en sylviculture, l’essence forestière est une espèce d’arbre apte à produire du bois ;
 en phénoménologie, l'essence signifie  ;
 en didactique de l'EPS, l'essence représente les éléments constitutifs d'une activité que l'on ne peut changer sans déformer celle-ci ().

Nom propre 
 dans la mode, Essence est un magazine mensuel américain destiné aux femmes.
 Essence, un tableau d'Edward Hopper
 Essence, un album de bande dessinée écrit par Fred Bernard
 Essence, groupe de thrash metal danois.
 Essence, titre du dernier épisode de la saison 8 de la série télévisée X-Files.

Prénom 
 Essence Atkins (née en 1972), actrice américaine.

Notes et références

Voir aussi